Арганда-дель-Рей () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 79,7 км². Население — 53135 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км. Соединён с Мадридом линией метро.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Arganda
 Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Arganda del Rey
 Arganda24 Diario Digital de Arganda
 
 Museo del Ferrocarril — Centro de iniciativas Ferroviarias Vapor-Madrid
 
 
 La Quincena — periódico con información local

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида